Рибарица — название населённых пунктов в Болгарии:

 Рибарица — село в Ловечской области. 
 Рибарица — село в Софийской области.